Петро́с Степа́нович Макея́н (; 10 января 1954 — село Паник, Артикский район) — армянский политик.

Биография 
1970—1975 — Ленинаканский педагогический институт. Физик.

1980—1985 — Иркутский институт народного хозяйства. Экономист.

1975—1981 — работал учителем.

1982—1990 — работал экономистом.

1991—1995 — председателем исполкома Артикского райсовета.

С 1993 — вице-губернатор Ширакской области.

1995—1999 — депутат парламента. Член постоянной комиссии по государственно-правовым вопросам. Член общественно-политическая организации Армении либерально-демократической ориентации «Армянское общенациональное движение».

С 1999 — лидер партии «Демократическая родина».

2003 — был кандидатом в президенты Армении. Член партии «Импичмент».

В 2008 году после словесной перепалки с председателем участковой избирательной комиссии председатель партии «Демократическая родина» Петрос Макеян был задержан по обвинению в том, что чинил препятствия деятельности УИК № 34/06.

Примечания

Ссылки 
 Биография

Депутаты Национального собрания Армении
Кандидаты в президенты Армении
Выпускники Ширакского государственного университета
Выпускники Байкальского государственного университета